Омар Федерико Альдерете Фернандес (; 26 декабря 1996 года, Асунсьон) — парагвайский футболист, защитник клуба «Герта» и сборной Парагвая, выступающий на правах аренды за клуб «Хетафе».

Клубная карьера 
Омар Альдерете начинал свою карьеру футболиста в парагвайском клубе «Серро Портеньо». 5 мая 2016 года он дебютировал в парагвайской Примере, выйдя в основном составе в домашней игре с «Либертадом». 31 июля 2016 года Альдерете забил свой первый гол в рамках Примеры, открыв счёт в гостевом поединке с «Гуарани».

С середины 2017 года Омар Альдерете на правах аренды выступает за аргентинскую «Химнасию» из Ла-Платы.

Примечания 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Парагвая по футболу
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Серро Портеньо»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Хетафе»